Römerswil bezeichnet mehrere Orte in der Schweiz:
Römerswil, Gemeinde im Amt Hochdorf, Kanton Luzern
Römerswil (Greppen), Weiler in der Gemeinde Greppen, Kanton Luzern
Römerswil (St. Ursen), Ort in der Gemeinde St. Ursen, Kanton Freiburg